Joseff John "Joe" Morrell (* 3. Januar 1997 in Ipswich, England) ist ein walisischer Fußballspieler. Der Mittelfeldspieler spielt für die walisische Nationalmannschaft und steht aktuell beim FC Portsmouth unter Vertrag.

Karriere 
Morrell begann seine Karriere bei Bristol City, bei welchen er im Dezember 2012 einen Profivertrag unterschrieb. Er debütierte am 8. Oktober 2013 bei einer 1:2-Niederlage gegen die Wycombe Wanderers.

Im August 2016 wurde Morrell kurzzeitig an Sutton United ausgeliehen. Am 13. August 2016 wurde er beim 3:1-Sieg gegen Lincoln City in der 61. Minute eingewechselt. Dies war zudem Suttons erster Sieg in der fünften englischen Liga seit 16 Jahren. Bei den Heimsiegen gegen Torquay United und Macclesfield Town bestritt er zwei weitere Einsätze, bevor er Anfang September wieder nach Bristol zurückkehrte.

Nach einer weiteren Kurzleihe zum FC Margate, bei welchem er zu zwei Einsätzen kam, wechselte er am 30. August 2017 auf Leihbasis zu Cheltenham Town. In 38 Einsätzen in der League Two, erzielte der Waliser drei Tore.

Am 27. Juni 2019 wurde Morrell erneut für eine Saison ausgeliehen. Bei seiner vierten Leihstation, Lincoln City, kam er zu 29 Einsätzen in der League One und wurde zum Lincoln-City-Spieler des Jahres gewählt. Noch während seiner Leihe verlängerte er seinen Vertrag bei Bristol bis 2022, wechselte jedoch im selben Sommer zum Ligakonkurrenten Luton Town.

Am 9. August 2021 wechselte er zum FC Portsmouth.

Nationalmannschaft 
Im August 2019 wurde Morrell für das EM-Qualifikationsspiel gegen Aserbaidschan nominiert. Seinen ersten Einsatz für die Waliser bestritt er am 9. September 2019 gegen Belarus. Für die Europameisterschaft 2021 wurde er in den walisischen Kader berufen.

Statistiken

Verein 

 Stand: 2. Juni 2022

Nationalmannschaft 

 Stand: 2. Juni 2022

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Wales)
Fußballspieler (FC Portsmouth)
Fußballspieler (Luton Town)
Fußballspieler (Bristol City)
Fußballspieler (FC Margate)
Fußballspieler (Cheltenham Town)
Fußballspieler (Sutton United)
Fußballspieler (Lincoln City)
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Wales)
Teilnehmer an einer Fußball-Europameisterschaft (Wales)
Waliser
Brite
Geboren 1997
Mann